Pedreiras steht für
 Pedreiras (Maranhão), Brasilien
 Pedreiras (Porto de Mós), Portugal